Wittenbergen  steht für:

 Wittenbergen, Gemeinde östlich Itzehoe im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein
 Alt-Wittenbergen, Gestüt in der Gemeinde Wittenbergen, Schleswig-Holstein
 Wittenbergen (Hamburg), ein Ortsteil im Hamburger Stadtteil Rissen
 Naturschutzgebiet Wittenbergen, Hamburg
 Leuchtturm Wittenbergen
 Kupferbarren von Wittenbergen, Teile der Ladung eines im 17. Jahrhundert havarierten Segelschiffes
 Wittenbergen (Prinzenmoor), Ortsteil der Gemeinde Prinzenmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Siehe auch
 Wittenberge, Stadt in der Prignitz, Brandenburg
 Wittenberg (Begriffsklärung)